Stolpersteine in Spanien wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Spaniens verlegt:
 Siehe auch 
 Stolpersteine
 Liste der Orte mit Stolpersteinen
 Remembrance Stones auf Mallorca, Remembrance Stones auf Menorca

 Weblinks 

!